Santo Domingo je španělská forma jména svatého Dominika. Po objevení Ameriky Španěly začali evropští kolonizátoři používat název Santo Domingo pro své pozice na jednom z největších ostrovů Karibiku. Následující výčet pojmů zahrnuje různé pojmy související s dnešní Dominikánskou republikou na ostrově Hispaniola.

 Santo Domingo – hlavní město Dominikánské republiky
 Santo Domingo (provincie) – jedna z 31 dominikánských provincií
 Metropolitní oblast Santo Domingo – druhá největší metropolitní oblast v Karibiku
 Santo Domingo – původní koloniální název pro ostrov Hispaniola
 Saint-Domingue – francouzská kolonie na západní části ostrova
 Generální kapitanát Santo Domingo – vojenská instituce španělské koloniální říše na zmíněném ostrově
 Audiencie Santo Domingo – soudní instituce španělské koloniální říše na zmíněném ostrově

Jižní Amerika 
 Santo Domingo (Chile) – město v Chile

Španělsko 
 Santo Domingo de la Calzada

Externí odkazy